

События 
 Восстание наёмников в Карфагене. На следующий год после окончания Первой Пунической войны Карфаген столкнулся с новой большой проблемой. После выплаты контрибуции Риму у него не осталось достаточно средств, что расплатиться с наемниками, воевавшими под командованием Гамилькара Барки в Сицилии. Попытка уговорить наемников согласиться на меньшее жалованье обернулось открытым восстанием. Лидеры восставших, ливиец Матос и беглый римский раб Спендий, призвали ливийцев примкнуть к ним, обещая освобождение от Карфагена. Наемникам удалось собрать армию из 70 тысяч ливийцев, к которой также присоединились 2 тысячи нумидийцев во главе с царевичем Наравасом. 

Весной мятежники осадили карфагенские города Утику и Гиппакрит. Против них Карфаген направил армию во главе с Ганноном Великим. Несмотря на помощь жителей осажденного города, в Битве при Утике карфагеняне потерпели поражение. Совет Карфагена принял решение сменить командующего, призвав Гамилькара Барку.

Осенью Гамилькар нанес мятежникам первое поражение в Битве при Баграде, что подняло настроение карфагенянам. На их сторону перешел Наравас со своими нумидийцами. Совместно они разбили наемников в окрестностях Утики. Гамилькар предложил пленным перейти к нему на службу, а отказавшихся отпустил.
 Карфаген вывел все свои войска с Сицилии, Рим полностью берет остров под свой контроль и размещает там легионю
 Царь Сиракуз Гиерон II сделал сына Гелона II своим соправителем.
 Эратосфен Киренский вычисляет размеры Земли.

Люди 
 Консулы: Гай Клавдий Центон (патриций) и Марк Семпроний Тудитан (плебей).
 Царь Фракии Рескупорид I
 Царь Боспора Левкон II

Родились 
 Луций Цинций Алимент (ок. 240 до н. э. — ок. 190 до н. э.), историк и претор, пленённый Ганнибалом.

Скончались 
 Сам I (? - ок. 240 до н. э.), царь Софены
 Спарток IV (? - ок. 240 до н. э.), царь Боспора
 Арат из Сол (ок. 315 до н. э. – 240 до н. э.), древнегреческий поэт
 Каллимах из Кирены (ок. 310 до н. э. — ок. 240 до н. э.), александрийский поэт, учёный-критик, библиограф
 Посидипп (310 до н. э. — 240 до н. э.), древнегреческий поэт
 Цзоу Янь (305 до н. э. – 240 до н. э.), древнекитайский философ

См. также

Литература 
 Полибий. Всеобщая история, I, 65—88
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XXV, 1—6